Due unità della Marine nationale hanno portato il nome di Le Malin:

  – cacciatorpediniere della classe Le Fantasque, varato nel 1933 e radiato nel 1964
  – pattugliatore varato nel 1997 e ancora in servizio attivo